Ilkka Antero Jouko Sinisalo (né le  à Valkeakoski en Finlande et mort le ) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évoluait au poste d'ailier. Il est le père du joueur Tomas Sinisalo.

Biographie

Carrière en club 
Ilkka Sinisalo débute en senior le club de PiTa dans la I divisioona en 1976. Il découvre la SM-liiga un an plus tard avec le HIFK. Le HIFK remporte le Kanada-malja en 1980. De 1981 à 1992, il part jouer en Amérique du Nord. Il évolue dans la Ligue nationale de hockey avec les Flyers de Philadelphie, les North Stars du Minnesota et les Kings de Los Angeles ainsi que dans la Ligue internationale de hockey avec les Roadrunners de Phoenix. Il revient ensuite en Finlande où il met un terme à sa carrière de joueur en 1992.

Il meurt le .

Carrière internationale 
Ilkka Sinisalo représente la Finlande au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1976-1977|| PiTa Pitajanmaki|| I divisioona || 35|| 22|| 16|| 38|| 8|| || || || || 
|-
| 1977-1978|| HIFK|| SM-liiga|| 36|| 9|| 3|| 12|| 18|| || || || || 
|-
| 1978-1979|| HIFK|| SM-liiga || 30|| 6|| 4|| 10|| 16|| 6|| 4|| 1|| 5|| 2
|-
| 1979-1980|| HIFK|| SM-liiga || 35|| 16|| 9|| 25|| 16|| 7|| 1|| 3|| 4|| 4
|-
| 1980-1981|| HIFK|| SM-liiga|| 36|| 27|| 17|| 44|| 14|| 6|| 5|| 3|| 8|| 4
|-
| 1981-1982|| Flyers de Philadelphie|| LNH|| 66|| 15|| 22|| 37|| 22|| 4|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 1982-1983|| Flyers de Philadelphie || LNH|| 61|| 21|| 29|| 50|| 16|| 3|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 1983-1984|| Flyers de Philadelphie|| LNH|| 73|| 29|| 17|| 46|| 29|| 2|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
| 1984-1985|| Flyers de Philadelphie|| LNH|| 70|| 36|| 37|| 73|| 16|| 19|| 6|| 1|| 7|| 0
|-
| 1985-1986|| Flyers de Philadelphie|| LNH|| 74|| 39|| 37|| 76|| 31|| 5|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
| 1986-1987|| Flyers de Philadelphie|| LNH|| 42|| 10|| 21|| 31|| 8|| 18|| 5|| 1|| 6|| 4
|-
| 1987-1988|| Flyers de Philadelphie|| LNH|| 68|| 25|| 17|| 42|| 30|| 7|| 4|| 2|| 6|| 0
|-
| 1988-1989|| Flyers de Philadelphie|| LNH|| 13|| 1|| 6|| 7|| 2|| 8|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 1989-1990|| Flyers de Philadelphie|| LNH|| 59|| 23|| 23|| 46|| 26|| || || || || 
|-
| 1990-1991|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 46|| 5|| 12|| 17|| 24|| || || || || 
|-
| 1990-1991|| Kings de Los Angeles|| LNH|| 7|| 0|| 0|| 0|| 2|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 1991-1992|| Kings de Los Angeles || LNH|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2|| || || || || 
|-
| 1991-1992|| Roadrunners de Phoenix || LIH|| 42|| 19|| 21|| 40|| 32|| || || || || 
|-
| 1992-1993|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 46|| 13|| 16|| 29|| 55|| 12|| 2|| 3|| 5|| 8
|-
| 1993-1994|| Kärpät Oulu|| Mestis|| 28|| 27|| 15|| 42|| 20|| || || || || 
|-
| 1993-1994|| Ilves Tampere|| SM-liiga|| 12|| 1|| 6|| 7|| 10|| 4|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| 1994-1995|| Ilves Tampere|| SM-liiga|| 30|| 2|| 7|| 9|| 45|| || || || || 
|-
| 1994-1995|| Kiekko-Espoo|| SM-liiga|| 16|| 7|| 7|| 14|| 6|| 4|| 0|| 3|| 3|| 4
|-
| 1995-1996|| Kiekko-Espoo|| SM-liiga|| 44|| 7|| 12|| 19|| 36|| || || || || 

| 582|| 204|| 222|| 426|| 208|| 68|| 21|| 11|| 32|| 6

Au niveau international 

| 1978 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 1|| 7|| 8|| 4|| || align="left"| Sixième place
|-
| 1981 || align="left"| Championnat du monde || 5|| 0|| 1|| 1|| 4|| || align="left"| Sixième place
|-
| 1981 || align="left"| Coupe Canada || 5|| 1|| 0|| 1|| 6|| || align="left"| Sixième place
|-
| 1982 || align="left"| Championnat du monde || 5|| 1|| 1|| 2|| 6|| -6|| align="left"| Cinquième place
|-
| 1983 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 0|| 2|| 2|| 4|| || align="left"| Septième place

Références 

Naissance en août 1958
Naissance à Valkeakoski
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du HIFK
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des North Stars du Minnesota
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Roadrunners de Phoenix (LIH)
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur des Espoo Blues
Joueur du Pitäjänmäen Tarmo
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Décès à 58 ans
Mort d'un cancer de la prostate
Mort d'un cancer en Finlande
Décès en avril 2017
Décès à Helsinki